Пространства Адамара (или полное CAT(0) пространство с внутренней метрикой) — нелинейное обобщение гильбертовых пространств,
частный случай пространства Александрова с кривизной ограниченной сверху.

Пространства названы в честь Жака Адамара.

Определение 

Пространство Адамара — непустое полное метрическое пространство, где для  любых двух точек x и y найдётся точка m такая, что неравенство
 
выполняется для любой точки z.

Замечания 
 Заметим, что точка   лежит ровно посередине  и , то есть
.
 Это можно увидеть, предположив  в неравенстве выше.
 В гильбертовом пространстве неравенство выше превращается в равенство (с ).
 Пространства Адамара можно определить как полные CAT(0) пространства.

Свойства 
 Теорема Решетняка о склеивании утверждает в частности, что пространство, полученное склейкой двух пространств Адамара по изометричным выпуклым множествам, также является пространством Адамара.
 Нормированное пространство является пространством Адамара тогда и только тогда, когда оно является гильбертовым.
 В пространстве Адамара, любые две точки можно соединить с помощью единственной геодезической.
 В частности, пространства Адамара стягиваемы.
 Всякое ограниченное подмножество пространства Адамара содержится в единственном замкнутом шаре с минимальным радиусом. Центр этого шара называется центром множества.
 В частности, если  — это группа из движений в пространстве Адамара, которая оставляет инвариантным ограниченное множество, то  фиксирует и его центр.
 Локально выпуклое замкнутое множество в пространстве Адамара является глобально выпуклым.
 По теореме Картана — Адамара, пространство  является пространством Адамара, если оно односвязно и CAT(0) неравенство выполняется локально, то есть любая точка допускает замкнутую окрестность, являющуюся пространством Адамара.

Примеры 

 Гильбертово пространство
 Пространство Лобачевского
 Деревья с полной внутренней метрикой
 Полные односвязные римановы многообразия с неположительной секционной кривизной

Вариации и обобщения

CAT(κ) пространство

Литература 
 
Александровская геометрия
Геометрическая теория групп